Hershey ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Day Hershey (1908–1997), US-amerikanischer Biologe
 Barbara Hershey (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Franklin Q. Hershey (1907–1997), US-amerikanischer Industrie- und Automobildesigner 
 Karla Hershey, US-amerikanische Funktionärin der Vereinten Nationen
 Milton S. Hershey (1857–1945), US-amerikanischer Unternehmer 

Hershey ist der Name folgender Ortschaften:
 Hershey (Kalifornien)
 Hershey (Nebraska)
 Hershey (Pennsylvania)
 Central Hershey, Zuckerfabrik mit angeschlossener Wohnsiedlung auf Kuba

Sonstiges:
 die Hershey-Bahn, eine Bahnstrecke zwischen Havanna und Matanzas auf Kuba
 die Hershey Company, ein US Schokoladenhersteller
 das Hershey-Chase-Experiment
 Hershey Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika